El título Bearn o La sala de las muñecas puede referirse a:

Bearn o La sala de las muñecas (novela),  novela de Llorenç Villalonga.

Bearn o La sala de las muñecas (película), película dirigida por Jaime Chávarri en 1983, a partir de la novela homónima.